Суперкубок Словаччини з футболу 2005 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 липня 2005 року між чемпіоном Словаччини Артмедією та володарем кубка Словаччини Дуклою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2005
Словаччина